Нуево Леон има више значења:

 Нуево Леон
 Нуево Леон (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нуево Леон (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуево Леон (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Леон (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Леон, Сан Антонио (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Леон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Леон (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Леон (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Леон (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Леон (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нуево Леон (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нуево Леон, Кампо де Тиро Рифле и Кања (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нуево Леон (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нуево Леон (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуево Леон (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Леон (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Леон (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Леон (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Леон (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику